Вьелла́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Рискль. Округ коммуны — Миранд.

Код INSEE коммуны — 32463.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 620 км к югу от Парижа, в 130 км западнее Тулузы, в 60 км к западу от Оша.

По территории коммуны протекают реки  и .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 532 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 308 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 224 были экономически активными, 84 — неактивными (показатель активности — 72,7 %, в 1999 году было 73,4 %). Из 224 активных жителей работали 204 человека (100 мужчин и 104 женщины), безработных было 20 (10 мужчин и 10 женщин). Среди 84 неактивных 19 человек были учениками или студентами, 49 — пенсионерами, 16 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Вьелла (XVIII век)
 Церковь Св. Петра в неоклассическом стиле (XVIII век)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер